Вячеслав Волков:
 Волков, Вячеслав Иванович (1877—1920) — русский военачальник, генерал-майор (1918). Видный деятель Белого движения в Сибири.
 Волков, Вячеслав Николаевич (род. 1937) — конструктор ЗРК, лауреат Государственной премии СССР.
 Волков, Вячеслав Юрьевич (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.